Закавка́зское наго́рье — горная страна в Закавказье. Включает в себя складчатые хребты Малого Кавказа, северную часть Армянского нагорья и котловину среднего течения Аракса.

В географической литературе для обозначения части Закавказского нагорья, расположенного в пределах Грузии, используется наименование Южно-Грузинское нагорье.

Литература

Примечания 

Нагорья Азербайджана
Рельеф Грузии
Закавказье